Kim Kyung-Ho (김경호) può riferirsi a:

Kim Kyung-ho – arciere sudcoreano
Kim Kyung-ho (1961) – calciatore sudcoreano
Kim Kyung-ho (1963) – giocatore di baseball sudcoreano
Kim Kyung-ho (1971) – cantante sudcoreano
Kim Kyung-ho (1995) – giocatore di baseball sudcoreano